hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Arkansas
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Idaho
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Missouri
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Nevada
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Ohio
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Dakota Południowa
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Waszyngton
 hrabstwo Clark (ang. Clark County) w USA, w stanie Wisconsin